

Anatomia
Muscolo sartorio  – lungo muscolo nastriforme situato nella parte anteriore della coscia

Persone 
Antonio Sartorio  – compositore italiano
Giulio Aristide Sartorio  – pittore, scultore, scrittore e regista cinematografico italiano
Giuseppe Sartorio  – scultore italiano

Altro 
 Sartorio – cognome italiano
 Civico museo Sartorio  – museo di Trieste

Pagine correlate 
 Sartori